Okręty US Navy o nazwie USS  "T-2":
 Pierwszy "T-2" (SS-60), później SF-2, był okrętem podwodnym floty. W służbie w latach 1922-1923.
 Drugi USS "T-2" (SST-2) był szkolnym okrętem podwodnym. W służbie w latach 1953-1973. Przemianowany na  w 1956

T-2